La strada provinciale 527 di Cantariello è una strada provinciale italiana che collega la tangenziale di Napoli (A56), con  Cantariello, quartiere periferico di Afragola. La strada è molto trafficata perché usata per raggiungere i grandi magazzini IKEA e Leroy Merlin di Afragola.

Percorso 
La strada nasce dallo svincolo Casoria-Afragola della tangenziale di Napoli. Dopo l'attraversamento della tangenziale si arriva all'innesto con la Circumvallazione Esterna di Napoli. Dopo pochi metri vi è lo svincolo per Casoria, affiancato da quello per il quartiere San Salvatore; quest'ultimo svincolo, tramite via Cimiliarco possiede un'altra uscita (senso opposto) e un'entrata presso la prima inversione di marcia. Si arriva poi allo svincolo di Via Enrico Berlinguer, che conduce ai magazzini di IKEA e Leroy Merlin. Subito questo svincolo vi è la seconda inversione di marcia. Continuando sempre dritto, i due sensi di marcia si distaccano e si ritrovano dopo un po' allo svincolo finale di Cantariello.

Tabella percorso 

527